Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 16 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в прыжке в длину являлась Элуаз Лезюэр из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке в длину у женщин прошли 18 марта 2016 года. Ивана Шпанович из Сербии дважды по ходу турнира улучшала национальный рекорд: в первой попытке она захватила лидерство с прыжком на 7,00 м, в пятой добавила ещё 7 сантиметров — 7,07 м. Однако в заключительном раунде соревнований американка Бриттни Риз улетела на 7,22 м (11-й результат в мировой истории, всего на один сантиметр хуже её собственного рекорда США) и завоевала третье золото зимних чемпионатов мира в карьере.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки